Бирбах (нем. Bierbach) — район города Блискастель. Находится в Сааре, Германия.

В январе 2009 года население Бирбаха составляло 1 989 человек.

География 

Вокруг Бирбаха находятся такие города, как Хомбург, Цвайбрюккен, Санкт-Ингберт, Нойнкирхен и Бексбах.

История 

Впервые Бирбах упоминался в письменных источниках в 1230 году.

200000 лет назад на месте Блискастелья и Бирбаха уже жили люди. Ханс Каппель нашёл в Блискастеле клин кулака из палеолита.

Примечания 

Города Саара